Сокращение СМК (кириллицей) может означать:
 СМК — экспериментальный советский тяжёлый танк конца 1930-х годов.
 Салтово-маяцкая культура — археологическая культура в восточной Европе VIII—X веков нашей эры.
 Северный морской коридор — международный проект по созданию на базе Северного морского пути единой транспортной системы портов и инфраструктуры в северной части Европы.
 Система (машинных) команд — стандарт, описывающий средства программирования, предоставляемые определённой вычислительной архитектурой.
 Система менеджмента качества — система управления качеством производимой продукции в какой-либо организации.
 Служба медицины катастроф — часть государственной системы здравоохранения.
 Средства массовой коммуникации — другое название для средств массовой информации.
 Страховая медицинская компания — см. страховая медицинская организация.
 Союз мусульман Казахстана — казахстанское негосударственное религиозное объединение.
 Строительно-монтажная компания — фирма, компания, занимающаяся строительством или ремонтом.
 Строительно-монтажный кран — советский автокран разработки 1950-х годов.
 Ступинская металлургическая компания — промышленное предприятие в российском городе Ступино.
 Скопинский мясоперерабатывающий комбинат — промышленное предприятие в российском городе Скопино.

См. также 
 CMK (латиницей)

Примечания